RVP steht als Abkürzung für: 

 Remote Voice Protocol, ein Instant-Messaging-Protokoll
 Rheinische Volkspartei, Vorläuferin der Rheinisch-Westfälischen Volkspartei, siehe Rheinisch-Westfälische Volkspartei #Geschichte
 Ruder-Verein Preußen, ein Berliner Ruderverein

Abkürzung